Дечани () — община в Косове. Согласно административно-территориальному делению Сербии входит в Печский округ автономного края Косово и Метохия. Согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово входит в Джяковицкий округ.

Административный центр общины — город Дечани.

Согласно административно-территориальному делению Сербии община Дечани состоит из 40 населённых пунктов и занимает площадь 402 км², средняя площадь населённого пункта — 10,1 км².

Административная принадлежность

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии
Общины Джяковицкого округа
Общины Печского округа (Сербия)